Уша — название трёх рек в Белоруссии:

 Уша — река в Несвижском районе Минской области и Кореличском районе Гродненской области, левый приток Немана.
 Уша — река в Воложинском и Молодечненском районах Минской области, левый приток реки Вилии.
 Уша — река в Минской области, правый приток реки Березина.